Klika ist der Familienname folgender Personen:

 Jaromír Klika (1888–1957), tschechischer Botaniker und Pflanzensoziologe
 Julia Klika (* 1992), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Manfred Klika (* 1942), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Reinhold Klika (* 1962), österreichischer Journalist und PR-Berater
 Siegfried Klika (* 1946), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)

Siehe auch:
 Klicka